Mužská čtyřhra Geneva Open 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejlepší světový pár složený z Rakušana Olivera Maracha a Chorvata Mateho Paviće, který ve finále za 1.47 hodin zdolal chorvatsko-americké turnajové dvojky Ivana Dodiga a Rajeeva Rama. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni, kteří ve finále odvrátili jeden mečbol, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Marach vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (finále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018